Wing (zangeres) - een Nieuw-Zeelandse zangeres
Wing (luchtmacht) - een eenheid van een luchtmacht
Wing (South Park) - een aflevering van South Park
Craig Wing - een rugbyspeler bij de Sydney Roosters
Lorna Wing - Amerikaans actrice
Grace Slick - Grace Barnett Wing, leadzanger van Jefferson Airplane en Starship
Toby Wing - een Amerikaans actrice
Wing Yee - Canadees zanger
Wing (stripfiguur) - een stripfiguur, sidekick van de Crimson Avenger
Wrestling International New Generations - een voormalige professionele worstelorganisatie in Japan
Gundam Wing - een animeserie, en verschillende fictieve wapens: Wing Gundam, Wing Gundam Zero
Wing Records - een platenlabel
WinG - een windowsinterface

Plaatsen 
Wing (Buckinghamshire) - een dorp in England
Wing (Rutland) - een dorp in England
Port Wing  - een plaats in de Verenigde Staten
Wing (North Dakota) - een stad in de Verenigde Staten
Wing River Township - een township in de Verenigde Staten